Quatre-Janvier ou IV-Janvier ou 4-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

4 janvier, quatrième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Le nom de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 

 Rafle d'une cinquantaine de Juifs à Compiègne dans l'Oise, déportés ensuite à Auschwitz par le convoi no 66 du .
 Arrestation puis déportation de Résistants au Mûrier, lieu-dit de la commune de Gières, près de Saint-Martin-d'Hères, par la Gestapo.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 4 de Enero » ou « Cuatro de Enero »
 En Argentine : événements non connus
 « (Calle) 4 de Enero », à Santa Fe dans la province de Santa Fe.
 En Équateur : événements non connus
 « (Calle) 4 de Enero », à Puyo dans la province de Pastaza.
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 4 de Enero », à Acapulco, dans l'État de Guerrero.
 « (Calle) 4 de Enero », à  (station balnéaire d'Acapulco), dans l'État de Guerrero.
 « (Avenida) 4 de Enero », à , dans l'État de Chihuahua.
 « (Calle) 4 de Enero », à Matamoros, dans l'État de Tamaulipas.
 « (Privada) 4 de Enero », à San Miguel de Allende, dans l'État de Guanajuato.
 « (Calle) 4 de Enero », à , dans l'État de Veracruz.
 « (Calle) 4 de Enero », à Tlacolula, dans l'État de Oaxaca.
 Au Paraguay : événements non connus
 « (Calle) 4 de Enero », à San Alberto (municipalité de Alto Paraná) dans la  Microrégion de Paranavaí.
 En Uruguay : événements non connus
 « (Calle) 4 de Enero », à La Casilla dans le département de Flores.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
04